Буассе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Мор. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15021.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 130 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 22 км к юго-западу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 619 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 354 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 247 были экономически активными, 107 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 247 активных работали 228 человек (137 мужчин и 91 женщина), безработных было 19 (8 мужчин и 11 женщин). Среди 107 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 52 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Антрейг (XVI век). Памятник истории с 1987 года
 Замок Лакарьер
 Часовня Сен-Пьер (XV век). Памятник истории с 1955 года
 Монастырь Сент-Клер (1323 год)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь